Die American-Football-Europameisterschaft 1997 war die achte Europameisterschaft der Männer in der Sportart American Football. Das deutsche Team war nicht am Start. Die Endrunde fand in Bozen statt. Europameister wurde Titelverteidiger Finnland.

Spiele

Qualifikation

Halbfinale

Spiel um Platz 3

Finale 
Nach dem Finale wurde der finnische Quarterback Petrus Penkki zum MVP des Turniers ernannt.

Weblinks 
 1997 European Federation of American Football auf Enciclopedia del football italiano
 European Championship auf britballnow.co.uk
 EM 1997 auf football-history.de

Einzelnachweise 

1997
American-Football-Veranstaltung 1997
Sportveranstaltung in Bozen
American-Football-Wettbewerb in Italien